Aralia bezeichnet:
 Aralia (Gattung), Pflanzengattung der Araliengewächse
 (973) Aralia, Asteroid des Hauptgürtels